Сеньков — фамилия (женский вариант — Сенькова) и название населённых пунктов на Украине.

Фамилия 
 Сеньков, Анатолий Александрович (1899—1962) — советский авиаконструктор, один из создателей самолёта ПС-84
 Сеньков, Михаил Васильевич (род. 1982) — белорусский художник
 Сеньков, Тит Григорьевич (1917—1985) — Герой Советского Союза
 Сен-Сеньков, Андрей Валерьевич (род. 1968) — русский поэт и писатель

Населённые пункты 
 Сеньков — село в Радеховском районе Львовской области.
 Сеньков — село в Козовском районе Тернопольской области.
 Сеньков — село в Монастырисском районе Тернопольской области.

См. также 
 Сеньково
 Синьков